Setenaquete (Setnakht) foi um faraó do Egito nasceu cerca de 1260 a.C. e faleceu em 1184 a.C. foi filho de Ramessés II e pai de Ramessés III. Teve por esposa Tié-Merenese. Foi o primeiro faraó da XX dinastia egípcia, a última do Império Novo. Foi faraó do Egito entre (1190 a.C. e 1187 a.C.)

Bibliografia 
Foi coroado com o nome de User-Jau-Ra Setep-En-Ra ou User-Khau-ré Setep-en-ré (Poderosas são as manifestações de Ré, Eleito de Ré) Setenaquete é o nome mais o epíteto. (merer-ámon-ré) – Vitorioso é Set, Amado de Amon-Ré. As origens exactas deste faraó não se conhecem com precisão, alguns estudiosos da Egitologia acreditam que pertencia a grande e antiga família raméssida. A sua origem no Baixo Egito é um facto garantido, provavelmente da zona da capital do país, Pi-Ramessés..

O seu reinado foi muito curto, terá durado cerca de dois a três anos, segundo documentos recentemente descobertos nas grutas do Sinai. Esses três anos, no entanto, foram os suficientes para estabilizar a frágil situação política do Egito e garantir o trono ao seu filho, o futuro Ramessés III.
Desconhece-se os motivos da subida ao trono de Setenaquete, no entanto o longo Papiro de Harris I (com 40,5 metros de 
comprimento), do tempo do reinado de Ramessés III, afirma que a quando da sua subida ao trono viviam-se anos de desgoverno e anarquia. Os templos estavam vazios e todos os governantes estavam corruptos e escravizavam a população.

Quem tinham provocado esta terrível situação, era, ainda segundo o Papiro de Harris I, um nobre de origem Síria, Iarsu, que foi facilmente derrotado pelos exércitos de Setenaquete, que tinha sido encarregue de impor a ordem e restaurar a estabilidade interna nas duas terras. (Alto Egito e Baixo Egito).
Além deste documento que chegou até nossos dias, pouco se sabe mais sobre o referido Iarsu, pelo que alguns historiadores se questionam se realmente terá existido ou se era apenas o sobrenome do Chanceller Bay, um homem muito poderoso que dominou o Egito à sombra do trono do débil faraó Siptah. 
No entanto, e mais uma vez estes dados são questionados por alguns historiadores, visto que alguns dados históricos apontam para datas do quinto ano do reinado de Siptá, em que Chanceller Bay, é chamado de “Grande Inimigo” e se afirma que o mesmo foi executado.

Possivelmente o maior oponente a Setenaquete, não foi Iarsu nem mesmo Chanceller Bay, (caso não tenham sido a mesma pessoa), mas a rainha Tausert, que foi a mesma que assumiu o governo a quando da morte do Faraó Siptah.
Tausert foi regente de Siptah, e reinou sozinha pelo espaço de dois anos. Durante esse tempo ganhou a inimizade da classe militar da cidade capital do Baixo Egito Pi-Ramessés, certamente dirigida por Setenaquete. Todos estes acontecimentos causaram fortes antagonismos entre as duas personagens, e terão levado o país a referida anarquia. 
É perfeitamente possível que Setenaquete se proclamasse faraó antes da morte da rainha Tausert, e que os pouco dados que nos chegaram sobre esta rainha faraó parecem dar a entender que a sua influência não passou dos limites do Alto Egito.
No entanto, seja como for Tausert rapidamente desapareceu do trono e Setenaquete se converteu no indiscutível chefe do estado egípcio. Tanto ele como o seu filho Ramessés III continuaram a memória de Siptah, 

À parte a reconstrução e a volta do país à normalidade, pouco mais se sabe das linhas políticas do breve reinado de Setenaquete. As suas actividades construtoras, uma das suas maiores marcas, chegaram ao Sinai, Elefantina, Pi-Ramessés, Tebas e Pi-Atum (a bíblica Pithom), onde mandou construir um templo ao Deus Atum, protector da cidade.
À sua morte, Setenaquete foi enterrado na tumba KV14 do Vale dos Reis, que em principio era destinada à sua inimiga, a rainha Tausert. 
Antes da sua morte tinha-se começado a prepara para esse facto, começando a construir um sepulcro, o KV11 (depois convertido no túmulo de Ramessés III), no entanto os trabalhos foram suspendidos quando, por um enorme erro dos arquitectos, foram encontrar nos seus caminhos a tumba KV10, já abandonada do Faraó Amenemésses.
É mais que certo que Setenaquete não consentiu ser enterrado com Tausert, pelo que seguramente o corpo da rainha terá sido transladado para outra parte, não sabendo se terá sido de novo enterrada no Vale dos Reis.

Titulatura

Crónicas dos Faraós, Verbo 2004.
Os Faraós, Gama Editora, 2001.

Faraós da XX dinastia egípcia